Rheinfelden pode referir-se a:

 Rheinfelden (Baden) - localidade na Alemanha
 Rheinfelden (Suíça) - localidade na Suíça

Desambiguação